Przewodniczący Althingu – kieruje pracami islandzkiego parlamentu.

Przewodniczący Althingu (1845-1875)

Przewodniczący zjednoczonego Althingu (1875-1991)

Przewodniczący Althingu (1991-)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Parlamenty świata